Seeon ist der Ortsname von

 Seeon (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Seeon (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Seeon (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Seeoner Seen